Keilbach ist ein Gewässername:
 Keilbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr (zur Rienz) in Steinhaus, Gemeinde Ahrntal, Südtirol
 Keilbach (Holzbach), rechter Zufluss des Holzbachs (zum Elbbach bei Gemünden) bei Gemünden, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Keilbach, früherer Oberlaufname der Natzschung (Fluss), linker Zufluss der Flöha bei Olbernhau, Erzgebirgskreis. Sachsen

Keilbach ist ein Familienname
 Anton Keilbach (1861–1930), deutscher Pfarrer und Landtagsabgeordneter
 Leonie Keilbach (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Rolf Keilbach (1908–2001), deutscher Entomologe und Zoologe
 Wilhelm Keilbach (1908–1982), deutscher römisch-katholischer Theologe und Religionspsychologe

Keilbach ist Namensteil eines Unternehmens:
 Hans Keilbach Mode GmbH, ehemalige Textilwarenkette

Siehe auch:
 Kailbach